Далекосхідна армія — військове об'єднання козачих і білоповстанських частин на Далекому Сході (20 лютого 1920 року — 12 вересня 1921).
 Далекосхідна армія ППО — оперативне з'єднання ППО СРСР.
 Особлива Червонопрапорна Далекосхідна армія — оперативне з'єднання РА в 1929—1938 роках.

Багатозначні терміни